Писаре́нко — украинская фамилия, происходит от слова писарь.

Известные носители 
 Писаренко, Александр Павлович (1904—1970) — советский учёный, химик-органик, изобретатель заменителей кожи.
 
 Писаренко, Андрей Ефремович (1908—1966) — Герой Советского Союза.
 Писаренко, Валерий Владимирович (род. 1980) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Писаренко, Галина Алексеевна (1934—2022) — советская и российская оперная и камерная певица, народная артистка РСФСР.
 Писаренко, Георгий Степанович (1910—2001) — советский и украинский учёный-механик.
 Писаренко, Дарья Александровна (род. 1991) — российская волейболистка.
 Писаренко, Дмитрий Валентинович (1959—2021) — советский и российский актёр.
 Писаренко, Лариса Олеговна (род. 1966) — российский политик, глава города Ессентуки.
 Писаренко, Николай Фомич (1915—1974) — Герой Советского Союза.
 Писаренко, Нина Дмитриевна (род. 1937) — советская, украинская бандуристка.
 Писаренко, Павел Трофимович (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 Писаренко, Сергей Николаевич (род. 1968) — российский и украинский комедийный актёр и телеведущий.

Другое 
 Писаренко-Т — опытный самолёт конструкции В. О. Писаренко.

См. также 
 Писарев
 Писаревский